«Брисбен Лайонс» (, ) — название нескольких спортивных команд из австралийского города Брисбен:

 «» — команда по австралийскому футболу, выступающая в Австралийской футбольной лиге.
 «Брисбен Лайонс» — название клуба «европейского» футбола «Квинсленд Лайонс» с начала 1970-х годов до переименования в текущее название в 1997 году.